Игорь Алексеевич Батманов () — советский киргизский учёный-языковед, тюрколог, доктор филологических наук (1950), профессор (1953). Академик АН Киргизской ССР (1954).

Биография 
Окончил Киевский государственный университет (1930). Преподавал в Киргизском государственном педагогическом институте. Заместитель директора Института языка и литературы Киргизского филиала АН СССР.

В 1954 году избран в действительные члены АН Киргизской ССР (первый состав). Директор Института языка и литературы АН Киргизской ССР, зав. кафедрой Киргизского женского педагогического института, зав. сектором общей тюркологии.

Возглавлял Отдел общей тюркологии и дунгановедения АН Киргизской ССР.

Научные интересы 
Труды в области истории киргизского языка, тюркологии, сравнительного языкознания.

Библиография 
Краткое введение в изучение киргизского языка [Текст] / И. А. Батманов ; Кирг. филиал Акад. наук СССР. Ин-т языка, лит-ры и истории. — Фрунзе : Киргизгосиздат, 1947 (тип. № 1). — 115 с.

Литература 
«Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 2-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2007. 808 бет, илл. ISBN 978 9967-14-055 −4

Примечания

Ссылки 
О Кыргызстане / Личности Кыргызстана / Учёные Кыргызстана

 Баш барак > Башкалар > Батманов Игорь Алексеевич

ТҮРКОЛОГ ИГОРЬ БАТМАНОВ 

Крупп Надежда Николаевна Глава 3. Киргизские саги

Академики АН Киргизской ССР
Филологи Киргизии